Hajdu Tibor (1930) történész
 Hajdu Tibor (1957–2007) erdőmérnök, vadgazdálkodási szakmérnök
 Hajdu Tibor (1993) színész, szinkronszínész
 Hajdu Tibor (19??) műsorvezető, szerkesztő
hasonló nevűek
 Hajdu Tibor Vendel (1858–1918) pannonhalmi főapát, teológus